

Sigle 
 Portable Game Notation – Notazione Portable Game, formato di file per registrare partite di scacchi

Codici 
 PGN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pangia (Papua Nuova Guinea)
 pgn – codice ISO 639-3 della lingua peligna

Altro 
 PGN – targa automobilistica di Gniezno (Polonia)